Mechanik steht für:
 Mechanik, ein Teilgebiet der Naturwissenschaften
 klassische Mechanik, ein Teilgebiet der Physik
 Technische Mechanik, eine Ingenieurwissenschaft
 Theoretische Mechanik
 Mechanik (Gitarre), die beweglichen Teile eines Instruments
 The Mechanik, einen Spielfilm
 Kurzform von Klaviermechanik

Mechanik ist der Familienname folgender Personen:
 Israil Mechanik (1909–1989), sowjetischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Mechanic